«Арка» () — польский баскетбольный клуб. Основан в 1995 году, до 2009 года базировался в Сопоте, сейчас коллектив играет в соседнем городе Гдыня. Вместо него в Сопоте был основан новый клуб — «Трефл Сопот».

Титулы 
 Чемпион Польши (9 раз): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
 Обладатель Кубка Польши (4 раза): 2000, 2001, 2006, 2008
 Обладатель Суперкубка Польши (2 раза): 2001, 2010

Сезоны

Состав

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы Польши
Участник баскетбольной Евролиги
Участники Единой лиги ВТБ
Спортивные клубы Гдыни